Берещино — многозначный термин.

Населённые пункты
Россия
 Берещино — деревня в городском округе Первомайске Нижегородской области.
 Берещино — посёлок в Первомайском районе Нижегородской области.
 Берещино — деревня в Мценском районе Орловской области.

Железнодорожные пункты 
Россия
 Берещино — железнодорожная станция Муромского региона Горьковской железной дороги в Нижегородской области.